Тур Сан-Луиса () — шоссейная многодневная велогонка, проходившая по территории Аргентины с 2014 по 2016 год. Являлась женской версией мужской гонки Тур Сан-Луиса.

История 
Гонка была создана в 2014 году и сразу вошла в Женский мировой шоссейный календарь UCI в рамках которого просуществовала всю свою короткую историю.

Маршрут гонки проходил в провинции Сан-Луис и состоял из 5—6 этапов. Четвёртый этап проводился в формате индивидуальной гонки. 

Дистанция этапов пролегала в городах , Вилья-Мерседес, , ,  и . И если в первый год профиль гонки был равнинный, то с 2015 года на пятом предпоследнем этапе сделали горный финиш на перевале  (высота 1247 метров, длина 4,8 км со средним градиентом 6,7%). Финишировала гонка всегда в городе Сан-Луисе.

Проводился в середине января. Накануне старта двух последних изданий проходил Гран-при Сан-Луиса.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Тур Сан-Луиса (женский) на ProCyclingStats
 Тур Сан-Луиса (женский) на Cycling Archives
 Тур Сан-Луиса (женский) на CQranking

 Тур Сан-Луиса (женский) на Cycle Base
 Тур Сан-Луиса (женский) на First Cycling

Велогонки среди женщин